Чемпионат Европы по автогонкам 1937 года стал пятым сезоном Чемпионата Европы AIACR. Победителем чемпионата стал Рудольф Караччола выступая за команду Mercedes-Benz. Караччиола победил в трёх гонках из пяти.

Гран-при

Финальное положение в чемпионате

Ссылки 
 

Гран-при до Формулы-1
Гонки машин с открытыми колёсами
Автоспорт в Европе
Чемпионат Европы по автогонкам
Чемпионаты Европы в 1937 году